Robin Hood: Năzbâtii în Sherwood (în engleză Robin Hood: Mischief in Sherwood) este un serial de animație francez-german-italian coprodus de Method Animation și DQ Entertainment Ltd, făcut în stilul CGI.

Premiera serialului a fost în Franța în anul 2014 pe canalul TF1. Premiera în România a fost pe 27 aprilie 2015 pe canalul Boomerang.

Despre serial 
Tânărul Robin este plin de energie, curaj și umor, dar lipsa lui de maturitate aduce în prim plan imprudența de care dă dovadă. Acrobațiile sale nu sunt mereu reușite, iar planurile sale sunt cam incomplete. Dar, chiar și așa, el se poate baza întotdeauna pe prietenii lui care sunt, ca și el, niște copii.
La doar zece ani, Robin și prietenii lui au parte de mai multă aventură decât adulții și nu ratează nicio ocazie de a se distra.

Personaje
Personaje principale
 Robin Hood
 Tuck
 Micul John
 Maryan
 Scarlett
 Prințul John
 Șeriful
Personaje secundare
 Ralph
 Rolf
 Flin
 Derky
 Esmeralda
 Hoți
 Gărzi

Episoade

Legături externe 

 

Desene animate
Seriale de animație
Boomerang
Seriale de televiziune din 2015